«The Empire» — дванадцятий студійний альбом Vader, виданий 2016 року.

Список композицій

Склад на момент запису 
 Пітер Вівчарек — вокал, гітара
 Марек «Spider» Пайок — гітара
 Томаш «Razor» Галицький — бас
 Джеймс Стюарт — ударні

Примітки

Посилання 
 The Empire  в Encyclopaedia Metallum

Альбоми дез-металу
Альбоми треш-металу
Альбоми польських виконавців
Англомовні музичні альбоми